Шепс:

 Шепс, Илья Иосифович (род. 1956) — советский и немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Шепс, Мориц (1835—1902) — австрийский журналист.
 Шепс, Ольга Ильинична (род. 1986) — немецкая пианистка.

 Шепс-Цнайдер, Николай (род. 1975) — датский скрипач.